Plopi – comune della Moldavia nel distretto di Cantemir
Plopi – comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița, in Transnistria